Віла-Нова-де-Фамалікан () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Нова-де-Фамалікан — муніципалітет.
 Віла-Нова-де-Фамалікан (парафія)